

Порт-Клінтон — місто, штат Огайо
 Порт-Клінтон — місто, штат Пенсільванія